Falls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Falls Township (Iowa)
 Falls Township (Chase County, Kansas)
 Falls Township (Sumner County, Kansas)
 Falls Township (Hocking County, Ohio)
 Falls Township (Muskingum County, Ohio)
 Falls Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Falls Township (Wyoming County, Pennsylvania)